Хаммура́пи — царь Вавилона, правил приблизительно в 1793—1750 годах до н. э., из I Вавилонской (аморейской) династии. Наиболее известен написанием в годы его правления свода законов, которые известны в историографии как законы Хаммурапи.

Сын Син-мубаллита. Хаммурапи был искусным политиком и полководцем, с его именем связано возвышение Вавилона.

Хаммурапи — первый правитель Вавилонской династии, от которого сохранились царские надписи. Принимая во внимание продолжительность его правления, их нельзя считать ни многочисленными (около 20), ни слишком информативными. Они посвящены возведению (реконструкции) храмов, крепостей или городских стен или же строительству (восстановлению) каналов, за исключением трёх, в которых говорится о военно-политических событиях.

Начало правления

Этимология имени 
Дата рождения Хаммурапи неизвестна. Поскольку правление Хаммурапи длилось 43 года, можно предположить, что на момент своего прихода к власти он был ещё очень молод. Этимология имени «Хаммурапи» до сих пор является предметом дискуссии: некоторые учёные предпочитают чтение «Хамму-раби» и переводят «Предок велик», другие читают «Хамму-рапи» со значением «Предок — целитель». До начала XVIII века до н. э. это имя не засвидетельствовано, однако затем внезапно приобретает популярность: не менее трёх царей, современников Хаммурапи, были его тёзками. Более того, это имя носили не только правители, но и частные лица.

Международная обстановка 
В момент воцарения Хаммурапи Вавилония — в политическом смысле — была скромным царством, которое существовало менее века. Кроме столицы, оно включало в себя следующие города: Сиппар, Киш, Кута, Борсиппа, Дильбат и Марад. Таким образом, власть вавилонского царя распространялась на территории, отстоящие от столицы не более, чем на 80 км. Небольшое царство Вавилония было окружено тремя грозными соседями: царствами Ларсы, Эшнунны и царством Шамши-Адада I в Верхней Месопотамии.

Кроме того, важная роль в истории царствования Хаммурапи была уготована нескольким более удалённым державам. В Западной Сирии за гегемонию боролись царства Ямхад и Катны. На крайнем востоке ближневосточного региона, на территории современного Ирана, располагалось Эламское царство, которое в этот период представляло значительную силу. Эламиты активно участвовали в месопотамской политике того времени и все месопотамские цари признавали суккальмаха верховным арбитром.

Проба сил 
Хаммурапи, как и многие цари Двуречья до него, начал своё царствование с традиционного мероприятия — установления «справедливости», то есть с отмены долгов и прощения недоимок, который был увековечен в датировочной формуле его второго года. Имеющиеся в нашем распоряжении сведения о политической истории Вавилонского царства в течение первых 15 лет правления Хаммурапи довольно ограничены. Бóльшая часть названий лет этого периода посвящена строительным работам или приношениям богам. Только названия 7-го, 8-го, 10-го и 11-го годов имеют военно-политическое содержание. Из них нетрудно заключить, что Хаммурапи был озабочен расширением своей территории не только по оси, образуемой течением Евфрата (Исин и Урук на юге, Рапикум на севере), но также и на востоке, в направлении Тигра (Малгиум).

В датировочной формуле своего седьмого года (около 1787/1786 год до н. э.) Хаммурапи упоминает о завоевании Урука и Исина: к тому моменту эти города уже давно (в течение 15 и 6 лет соответственно) находились под контролем царя Ларсы Рим-Сина. Вавилонское войско стояло в одном переходе от столицы Рим-Сина. Известно также, что часть населения Исина была уведена в плен войсками Хаммурапи: некоторые жители Исина прожили несколько лет в Мараде, на вавилонской территории, и лишь затем смогли вернуться домой. Может показаться удивительным, что Рим-Син так быстро уступил эти два важных города своему северному соседу, но, возможно, за спиной Хаммурапи стоял могущественный верхнемесапотамский царь Шамши-Адад I, оказавший вавилонянам военную помощь.

Однако торжество молодого царя было преждевременным. На следующий год война с Ларсой продолжилась (так надо понимать указание на страну ямутбалы в датировочной формуле 8-го года Хаммурапи (около 1786/1785 год до н. э.). Враги династии Кудурмабуга обычно называли царство Ларсы страной племени ямутбалы), но военные действия шли уже гораздо ближе к Вавилону, чем к Ларсе, на берегах «Свекольного канала» (И[д]-шумундар), прокопанного ещё по приказу Апиль-Сина, деда Хаммураппи, и, значит, не на территории царства Ларса. Обнаруженные археологами частные архивы показывают, Урук и Исин очень скоро снова оказались под властью царя Ларсы. С этих пор между Хаммурапи и Рим-Сином надолго устанавливается мир. Наступательные действия Хаммурапи ведёт теперь в других направлениях.

Расширение границ

Война с Малгиумом 
В датировочной формуле десятого года (ок. 1784/1783 год до н. э.) впервые упоминается название города Малгиум. Местонахождение этого древнего поселения до сих пор не известно, однако мы знаем, что оно располагалось на Тигре выше Машкан-шапира, в том месте, где дорога из Вавилона на Дер пересекала реку. Расположение этого города позволяет понять интерес, который представляло для Хаммурапи завоевание Малгиума. Течение Евфрата он уже контролировал и мог угрожать царству Ларсы, расположенному ниже по реке, перебоями с водой.

Однако Тигр обеспечивал основную массу воды для нужд Ларсы, и возможность закрепиться в Малгиуме давала Хаммурапи важное преимущество в противостоянии Вавилона и Ларсы. В датировочной формуле своего десятого года Хаммурапи сообщает, что разрушил Малгиум и его окрестности. Реальный ущерб трудно оценить, но в любом случае речь не идёт о полноценном завоевании: впоследствии Малгиум вновь появляется в наших источниках как независимое царство.

Союз с Шамши-Ададом I 
Известно, что Хаммурапи отверг предложение союза со стороны Эшнунны и вскоре лично встретился и заключил союз с её заклятым врагом Шамши-Ададом I, тогда бесспорно самым могущественным из месопотамских царей. О союзе, объединявшем в то время царей Вавилона и Верхней Месопотамии, нам известно, в частности, из текста о судебном процессе, который имел место в Вавилоне в конце десятого года Хаммурапи; в этом документе приносится клятва именами царей Хаммурапи и Шамши-Адада. Предположительно, что договор этот ставил Хаммурапи в несколько зависимое положение, но зато дал, видимо, возможность собраться с силами.

За то, что он с Шамши-Ададом Хаммурапи выговорил себе у того города Ит (Нижний Туттуль; современный Хит) и Рапикум на Среднем Евфрате. Прежде, чем Рапикум перешёл к Шамши-Ададу, он был самостоятельным городом-государством и союзником Эшнунны. В 11-м году своего правления (около 1783—1782 года до н. э.), как это следует из его датировочной формулы, Хаммурапи присоединил Рапикум к своему царству.

Смерть царя Эшнунны Дадуши в 1779 году до н. э. положила начало трениям между Хаммурапи и Шамши-Ададом. Конфликт (который часть клинописных документов прямо называет «войной») в доступных нам источниках описан недостаточно подробно, однако имеются сведения о том, что речное сообщение по Евфрату было парализовано из-за военных действий. Впрочем, это столкновение не было длительным: несколько лет спустя его участники делали вид, что оно полностью забыто. Ишме-Даган напоминал своему брату, что две династии были дружны испокон веку, поэтому добрые отношения нужно обязательно поддерживать и в будущем.

Шамши-Адад и Хаммурапи заключили союз с новым царём Эшнунны, Ибаль-пи-Элем II, после чего три правителя осуществили совместную операцию против общего соседа, царя Малгиума (1779 год до н. э.). Группа писем, найденных в Мари позволяет реконструировать ход военных действий. Войско царства Верхней Месопотамии спустилось по Тигру, чтобы соединиться с армией Эшнунны в Манкисуме. Коалиционные отряды вторглись в страну Малгиум, разрушив несколько городов и осадив столицу. Перед лицом превосходящих сил наступающей стороны царь Малгиума решил купить мир, отвесив колоссальный выкуп в 15 талантов (около 450 кг) серебра, который трое союзников поровну разделили между собой. Несмотря на значительность этой суммы, Хаммурапи не счёл необходимым запечатлеть память об этой победе в датировочной формуле: название 17-го года Хаммурапи (около 1777—1776 год до н. э.) повествует о посвящении статуи богине Иштар.

От смерти Шамши-Адада до победы над Эламом 
Шамши-Адад I умер в 1775 году до н. э., в четвёртый год правления Ибаль-пи-Эля II, что отмечено в датировочной формуле царя Эшнунны. К этому времени Хаммурапи уже 18 лет находился на престоле в Вавилоне, а Рим-Син 48 лет правил в Ларсе. Все царства, некогда захваченные верхнемесопотамским царём, увидели подходящий момент для того, чтобы вернуть независимость. Претенденты на трон, большей частью находившиеся в изгнании, стали возвращаться в свои столицы. И первым был Зимри-Лим — царь Мари. Исчезновение Шамши-Адада с политической сцены несомненно расчистило дорогу экспансионистским устремлениям Хаммурапи, однако в ближайшие после этого события годы положение Вавилонского царства радикально не изменилось. Хаммурапи ведёт длительную подготовку к дальнейшим наступательным войнам, но учитывая силу соперников, строит и у себя мощные укрепления, из которых особо важной была, вероятно, «главная стена против горной страны», то есть, надо думать, обеспечивающая тыл против пастушеских племён высокой степи.

Между 1772 и 1766 годами до нашей эры ход событий в царстве Хаммурапи был обусловлен прежде всего характером его отношений с Эшнунной. Начав крупную завоевательную кампанию в западном и северо-западном направлении, Ибаль-пи-Эль II явным образом показал, что стремится к воссозданию царства Верхней Месопотамии под своей эгидой. Войска царства Мари начали терпеть поражения от солдат Эшнунны, оставляя города Среднего Евфрата и отступая на север. Именно тогда Хаммурапи принял решение, последствия которого в тот момент вряд ли выглядели однозначными: он сделал выбор в пользу царя Мари. Без сомнения, победа Эшнунны не сулила ему ничего хорошего: в случае триумфа Ибаль-пи-Эль II мог бы угрожать ему со стороны не только Тигра, но и Евфрата. В начале зимы 1772 года до нашей эры вавилонские послы приняли дипломатические дары в Мари. Переговоры закончились успешно — армия под командованием Мут-Хадкима и ещё четырёх вавилонских военачальников была послана на помощь Зимри-Лиму.

Между тем войскам Эшнунны удалось занять целый ряд городов в южных предгорьях Джебель-Синджара, а затем перейти через горы и закрепиться в Шубат-Энлиле, бывшей столицы Шамши-Адада I. После взятия Шубат-Энлиля Эшнунне покорились многие цари этого региона.

Около 1768 год до нашей эры Хаммурапи провёл важнейшую административную реформу, сводившуюся к значительному укреплению царской власти и царского хозяйства. Был ли тогда издан первый вариант его законов, неясно.

Около 1772 года до нашей эры эламский царь Шурукдух в союзе с царём Эшнунны Ибаль-пи-Элем II осадил город Рацама. Однако Хаммурапи разгромил их и вынудил снять осаду. Возможно, что Шурукдух погиб в этом сражении, так как об этом говорят таблички из Мари. Видимо, это была проба сил и Хаммурапи её выиграл.

Лишь с 30-го года правления (около ), умудрённый опытом, Хаммурапи начинает серию своих больших походов, на этот раз бесспорно победоносных. В этом году он разбил соединённую армию царей Эшнунны, Малгиума, Элама и царицы Навара, а также подкрепления, присланные горскими племенами (текст называет субареев и гутиев, но это, возможно, только традиционное обозначение горцев, которые могли принадлежать к какой угодно этнической группе, скорее всего речь идёт о хурритах). После чего Хаммурапи нанёс Эламу крупное поражение. Утверждение Хаммурапи в датировочной формуле о победе над Эламом не было простым хвастовством, так как из его переписки мы знаем, что в конце жизни он действительно осуществлял реальную власть в этой стране.

Война с Ларсой 
Победой над этими врагами, как он сам считал, Хаммурапи утвердил основание царства Шумера и Аккада, впервые объявив своё Вавилонское царство объединением всей Нижней Месопотамии. Это было равносильно признанию власти Рим-Сина незаконной. Обеспечив себе фланги со стороны Тигра и гор, Хаммурапи в союзе с царём Мари Зимри-Лимом двинулся против престарелого Рим-Сина и в 1764 году до нашей эры занял Ниппур, а на следующее лето подошёл к стенам Ларсы.

С конца месяца элула (август — сентябрь) 1763 года до н. э. началась осада Ларсы. Сколько времени продержались осаждённые, точно неизвестно, но документы стали датироваться по времени правления Хаммурапи в Куталлу не позже чем с нисана (март-апрель), а в Ларсе не позже чем с сивана (май-июнь) . С элула  по нисан 1761 года до нашей эры из этих городов вообще не дошло документов. Каким образом было покончено с Рим-Сином, неизвестно. Хаммурапи унаследовал от Рим-Сина титул «Отца амореев». Вместо прежнего правителя был посажен Син-иддинам, возможно, потомок сверженной Кудурмабугом династии, но уже только в качестве наместника вавилонского царя.

До нас дошла переписка Хаммурапи с ним, в которой затронуты самые разнообразные стороны государственного управления. В Ларсе Хаммурапи восстановил зиккурат и храм Шамаша Э-баббар, построенные там ещё Нарам-Сином.

Походы Хаммурапи под конец царствования 
На 32-м году (около ) Хаммурапи вновь столкнулся с Эшнунной и её союзниками горскими племенами (текст называет всё тех же субареев и гутиев). Хаммурапи занял город Манкисум на Тигре и закрепился вдоль берега этой реки между устьями Диялы и Адема. В 1762 году до н. э. (33-й год правления Хаммурапи) он успел поочерёдно завоевать, и Малгиум вместе с некоторыми хурритскими поселениями за Тигром, и царство Мари, бывшего своего верного союзника Зимри-Лима. Два года спустя, на 35-м году (около ) Хаммурапи отдал приказ срыть стены, как Малгиума, так и Мари; Зимри-Лим, видимо, был казнён. В условиях окружения этих городов кочевыми племенами снос их стен был равносилен уничтожению самих городов. Хотя Хаммурапи и утверждал впоследствии, что «укрыл людей Малгиума во время бедствия и утвердил в богатстве их жилища» и «помиловал людей Мари», однако город Малгиум уже более никогда не возрождался, а город Мари потерял своё значение.

На 37-м году (около ) Хаммурапи разгромил сутиев, субареев и горцев Загроса (упоминаются поселения Турукку и Какму). Возможно, что в эту кампанию он покорил и Ассирию, о чём молчат датировочные формулы, но упоминает его стела с законами, там Хаммурапи говорит, что он распоряжался в Ашшуре («вернул в Ашшур его милостивого ламассу (хранителя)») и в Ниневии («в храме Эмишмиш дал воссиять имени Инанны»), то есть в основных центрах Ассирии. Также в одном из своих писем Хаммурапи упоминает о своём гарнизоне в Ассирии. Поход 1757 года до н. э. показал, что Хаммурапи не намерен продолжать с сыном Шамши-Адада Ишме-Даганом отношения вытекающие из заключённого им самим в своё время договора о «братстве» с Шамши-Ададом. На 38-м году правления (около ) Хаммурапи разгромил и, видимо, в конце концов покорил Эшнунну. Таким образом, в результате этих завоеваний под его властью оказалась вся Месопотамия.

Однако всё же возникает впечатление, что в последние годы правления Хаммурапи его владения скорее сокращались, чем расширялись. Названия последних двух лет явно показывают, что он был вынужден обороняться, сражаясь близко от своей столицы. 42-й год (около ) указывает на строительство стены вдоль Тигра и Евфрата, а следующий год упоминает земляную стену, построенную для того, чтобы защитить (по-видимому, как крайнее средство) город Сиппар.

Внутренняя политика и законы Хаммурапи 

При Хаммурапи достигли высшего развития процессы, начавшиеся после падения III династии Ура: рост товарно-денежных отношений, частных рабовладельческих хозяйств, усиление торговли. Произошло усиление централизации государства и укрепление царской власти.

Орошение полей и водные пути были предметом особенной заботы Хаммурапи. По его приказу сооружаются новые каналы (один из них называется «Хаммурапи, благословение народов»), очищаются старые (в Уруке, Дамане). Но ещё большее внимание Хаммурапи уделял правосудию. Уже в письмах и надписях эта сторона его деятельности выступает с достаточной ясностью. Так, в одном письме он даёт инструкцию о суде над взяточниками, в других занят делами о ростовщиках, в иных требует присылать ему в Вавилон людей, которые могли бы, будучи очевидцами, сообщить ему о делах, иногда требует ареста чиновников и тому подобное.

Хаммурапи также принадлежит древнейший из сохранившихся законодательных сборников, высеченный в камне на 35-й год правления Хаммурапи (около ). Первоначально этот украшенный рисунками камень стоял в Сиппаре, но спустя 600 лет он был доставлен в Сузы в качестве трофея, добытого в результате успешного набега эламитов на Вавилон, где и был позднее найден археологами. Кроме него, царь поставил такие же в других центрах: в вавилонской Эсагиле и в самих Сузах (от последнего также найдены фрагменты); в Ниппуре найден современный эпохе Хаммурапи фрагмент глиняной таблички.

Правил Хаммурапи 43 года. Сохранилось письмо сына Хаммурапи Самсу-илуны, которое показывает, что последний захватил трон ещё до смерти своего больного отца.

Список датировочных формул Хаммурапи

См. также 
 Законы Хаммурапи
 История Древней Месопотамии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Список датировочных формул Хаммурапи
 Законы вавилонского царя Хаммурапи (полный текст) в Электронной библиотеке Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Вавилонские цари
Правители Азии XVIII века до н. э.